Palhais (Barreiro), een plaats in de Portugese gemeente Barreiro
 Palhais (Sertã), een plaats in de Portugese gemeente Sertã
 Palhais (Trancoso), een plaats in de Portugese gemeente Trancoso